Athanasios Aggelopoulos, teologo greco
Panayotis Angelopoulos (1909-2001), industriale greco
Teodoro Angelopoulos (n. 1943) figlio di Panayotis e marito di Gianna
Gianna Angelopoulos, (n. 1955) è politica greca, moglie di Teodoro
Theo (Theodoros) Angelopoulos (1935-2012), regista greco.